Zétény (keresztnév)
Zétény (település)